Il doppio del torneo di tennis Cadillac Pro Indoor USTA Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rikard Bergh e Shelby Cannon che hanno battuto in finale David Ekerot e Stephen Noteboom 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Matt Lucena /  Jamie Morgan (primo turno)
 Rikard Bergh /  Shelby Cannon (Campioni)

 David Ekerot /  Stephen Noteboom (finale)
 Mark Draper /  Paul Kilderry (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cadillac Pro Indoor USTA Challenger 1996